Toledo — cidade espanhola cujo gentílico é toledano

Avi Toledano (1948) — cantor israelita nascido em Marrocos

Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança (1907-1995) — pretendente ao trono de Portugal cujo pseudónimo é Hilda de Toledano

Desambiguações de antropônimos